XXXX-й танковий корпус Третього Райху в Другій світовій війні
 XXXX-й резервний корпус Німецької імперії в Першій світовій війні
 Castlemaine XXXX — бренд австрійського пива

Див. також 
 X
 XXX